Järfälla kan avse:

 Järfälla kommun – en kommun i Stockholms län 1971–
 Jakobsberg – en kommundel i Järfälla kommun och utgör Järfälla kommuns kommersiella och administrativa centrum
 Järfälla socken – en socken i Sollentuna härad i Uppland
 Järfälla landskommun –  en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1971
 Järfälla församling – en församling i Sollentuna kontrakt –1991 och 2010– (uppdelad i fyra församlingar, se nedan)
 Viksjö församling, Stockholms stift – en församling i Stockholms stift 1992–2009
 Kallhälls församling – en församling i Stockholms stift 1992–2009
 Jakobsbergs församling – en församling i Stockholms stift 1992–2009
 Barkarby församling – en församling i Stockholms stift 1992–2009
 Järfälla kyrka – en kyrka i Järfälla församling